Galina Wischnewskaja ist der Name folgender Personen:

* Galina Wischnewskaja-Scheporenko (* 1994), kasachische Biathletin
 Galina Pawlowna Wischnewskaja (1926–2012), russische Sängerin (Sopran) und Schauspielerin